Сезон ФК «Рух» 2022—2023 — 3-й сезон «Руха» у Прем'єр-лізі України та 7-й в історії футбольного клубу.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Підсумки за туром

Статистика матчів

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 19 березня 2023 року

Бомбардири 

Станом на: 19 березня 2023 року

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 19 березня 2023 року

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Сезони ФК «Рух»
Рух